31-й чемпионат Европы по баскетболу среди женщин проходил на баскетбольных площадках Италии с 24 сентября по 7 октября 2007 года. В финальной стадии приняли участие 16 национальных сборных, разделённые на 4 группы. Победителем турнира стала сборная России по баскетболу.

Участники

Первый этап

Группа A (Васто)

Группа B (Ланчано)

Группа C (Кьети)

Группа D (Ортона)

Второй этап

Группа E (Васто)

Группа F (Ортона)

Игры Плей-офф (Кьети)

Призёры 

Символическая сборная чемпионата Европы 2007:
 Амайя Валдеморо 
 Анете Екабсоне-Загота 
 Наталья Марченко 
 Мария Степанова 
 Ольга Артешина

Итоговая таблица

Ссылки 
 Чемпионат Европы 2007 на сайте ФИБА-Европы
 Чемпионат Европы 2007 на сайте архива ФИБА
 Чемпионат Европы 2007 на сайте/www.todor66.com

2007
2007 год в баскетболе
Чемпионаты Европы в Италии
Международные соревнования по баскетболу в Италии
Сентябрь 2007 года
Октябрь 2007 года
Спорт в Италии в 2007 году
Чемпионаты Европы в 2007 году
Спортивные соревнования в Абруцци